Effet miroir – czwarty album studyjny francuskiej piosenkarki Zaz, wydany 16 listopada 2018 przez Play On. Na pierwszy singel wybrano pogodny utwór „Qué vendrá” z tekstem w językach francuskim i hiszpańskim. Płyta uzyskała nominację do Fryderyka 2019 w kategorii «Najlepszy Album Zagraniczny».

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2018